Ljubow Wassiljewa () ist der Name folgender Personen:

* Ljubow Iwanowna Wassiljewa (* 1971), russische Leichtathletin 
 Ljubow Jurjewna Wassiljewa (* 1967), russische Skilangläuferin 
 Ljubow Jurjewna Wassiljewa (Tennisspielerin) (* 1994), russische Tennisspielerin 
 Ljubow Nikolajewna Wassiljewa (1901–1985), sowjetisch-russische Mykologin